Die DDR-Meisterschaften im Boxen wurden 1970 zum 22. Mal ausgetragen. Die Finalkämpfe fanden am 12. Juni in der Hennigsdorfer Stahl-Sporthalle statt. Zuvor wurden in Schwedt/Oder und Potsdam das Viertelfinale sowie am 10. Juni in Schwerin und Halle (Saale) das Halbfinale mit den Nationalmannschaftsboxern ausgetragen. Der ASK Vorwärts Frankfurt/O. war mit drei Titeln der erfolgreichste Verein dieser Meisterschaften. Mit Reinhardt Schulz, Peter Tiepold, Manfred Wolke, Hans-Joachim Brauske, Jürgen Schlegel und Dieter Limant konnten sechs Boxer ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Endergebnisse

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 
 

1970
Sportveranstaltung 1970
Hennigsdorf